Исаак Израилевич Анчер (Антшер, ; 1899, Пересечино, Оргеевский уезд,  — 1992, Париж, Франция) — французский живописец.

Биография 
Исаак Анчер родился в 1899 году в семье коммерсанта Срула Азриеловича Анчера и Гитл Менделевны Анчер (ум. 1933) в бессарабской деревне Пересечино (Пересечина, ныне — Оргеевского района Молдавии). Вырос в Оргееве. В 1920 году переехал к брату во Францию (Кале).

С 1921 года обучался в иерусалимской школе изящных искусств «Бецалель» у Бориса Шаца, Абеля Панна и Зеева Рабана, в 1924 году возвратился во Францию, осел в Париже и продолжил обучение в академии Гранд-Шомьер. Занимался подённой работой — был полотёром, рабочим на автомобильном заводе Рено, репетитором французского и древнееврейского языков.

С 1926 года участвовал в Осеннем салоне и Салоне Тюильри. Тогда же стал самым молодым протеже Леопольда Зборовского.

В 1939 году вступил добровольцем во французскую армию, в следующем году вернулся в Монпелье, в 1943 году бежал в нейтральную Швейцарию, где был интернирован в трудовой лагерь. После окончания войны вновь поселился в Париже. Персональные выставки проходили в Монпелье, Париже, Брюсселе, Берне, Страсбурге, Тель-Авиве, Иерусалиме.

Ссылки 
 Art in Exile
 Галерея
 Пейзаж
 В ArtNet
 В Arcadia
 ArtFira
 Ecole de Paris
 Сцена в Пересечино (1945)

Художники по алфавиту
Художники Франции XX века
Обучавшиеся в Академии Гранд-Шомьер
Русские эмигранты первой волны во Франции
Парижская школа